Cumming může být:

 Cumming (Georgie) – město v Georgii
 Cumming (Iowa) – město v Iowě